Bagration – famiglia reale georgiana
Pëtr Ivanovič Bagration – generale dell'Esercito Imperiale Russo che operò contro le forze francesi durante le guerre napoleoniche
Operazione Bagration – offensiva militare dell'Armata Rossa nel 1944 durante la seconda guerra mondiale
3127 Bagration – asteroide della fascia principale